Хэмми:

 Хэмми, Масаки (род. 1986) — японский футболист, опорный полузащитник.
 Хэмми: История с бумерангом — короткометражный анимационно-компьютерный фильм киностудии Dreamworks Pictures.